Реквиемът, или заупокойната литургия е вид християнска римокатолическа литургия (меса). Името идва от първата дума на въведението (интроита) „Requiem aeternam dona eis, Domine“ („Вечен покой дай им, Господи“). В православието се използва думата панихида.

С известни разлики, той има своето съответствие в англиканската и източноправославната християнски църкви.

„Реквием“ е и името на много музикални произведения, написани като музикална форма към тази литургия, които се изпълняват в римокатолическите християнски църкви.

Латински текст

Introitus

Requiem aeternam 
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
Et tibi reddetur votum in Jerusalem
Exaudi orationem meam
Ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona defunctis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiem aeternam dona eis, Domine
Et lux perpetua eis.

Kyrie Eleison 
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!

Saequentia

Dies irae 
 Основен вариант 

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit.
Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?

Rex tremendae majestatus
qui salvandos salvas gratis
sale me, fons pietatis

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti, lassus;
Redemisti crucem passus;
Tantus labor non sit cassus.
Juste Judex ultionis,
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

Ingemisco tanquam reus,
Culpa rubet vultus meus;
Supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
Sed tu, bonus, fac benigne,
Ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
Et ab hoedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictus.
Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.

Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine:
Dona eis requiem. Amen.

Stabat mater 
Друга възможна секвенция

Stabat mater dolorosa
iuxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta,
mater Unigeniti!

Quae maerebat et dolebat,
pia Mater, dum videbat
nati poenas inclyti.

Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis,
et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.

Eia, Mater, fons amoris
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi complaceam.

Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Iuxta Crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.

Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
fac me Cruce inebriari,
et cruore Filii.

Flammis ne urar succensus,
per te, Virgo, sim defensus
in die iudicii.

Christe, cum sit hinc exire,
a per Matrem me venire
ad palmam victoriae.

Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.

Domine Jesu (Offertorium) 
Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni
et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum;
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
Quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Hostias et preces tibi, Domine
laudis offerimus
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte
transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semine eius.

Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!

Benedictus 
Benedictus qui venit in nomine Domine.
Hosanna in excelsis!

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis pecatta mundi
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempitername.

Lux aeternа 
Lux aeterna luceat eis Domine
cum sanctis tuis in aeternum:
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Cum sanctis tuis in aeternum:
quia pius es.

Libera Me 
Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussion venerit atque venture ira:
quando coeli movendi sunt et terra.

Музика 
Извън католическата литургика, терминът придобива самостойно значение в музиката, където обозначава музикалното произведение, написано като част от заупокойната литургия. Тогава обикновено се разбира тематично произведение, написано като меса, обикновено в реда, при който секвенцията е "Dies irae".

Композитори 
 Ектор Берлиоз
 Йоханес Брамс
 Джузепе Верди
 Антонин Дворжак
 Волфганг Амадеус Моцарт
 Игор Стравински
 Андрю Лойд Уебър
 Франц Шуберт
 Антон Брукнер
 Габриел Форе
 Алфред Шнитке

Църковна музика

Римокатолицизъм